Rumpelbach ist Name und Namensbestandteil von folgenden geographischen Objekten in Bayern:

 Fließgewässer:
 Rumpelbach, Abschnittsname des Gaisbach (Floß), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Floß bis Altenhammer, Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab; Abschnittsnamensfolge Aschbächl → Rumpelbach → Gaisbach
 Rumpelbach (Pegnitz) – zwei Zuflüsse der Pegnitz in der Gemeinde Vorra, Landkreis Nürnberger Land; flussabwärts:
 Rumpelbach (Pegnitz, Artelshofen), rechter Zufluss in Artelshofen
 Rumpelbach (Pegnitz, Düsselbach), rechter Zufluss in Düsselbach
 Rumpelbach (Thalach), rechter Zufluss der Thalach in Thalmässing, Landkreis Roth
 Rumpelbach (Waldnaab), rechter Zufluss der Waldnaab in Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab

 Schlucht:
 Rumpelbachschlucht, auch Röthenbachklamm, Tal des Röthenbach (Pegnitz) bei Röthenbach, Stadt Altdorf bei Nürnberg,  Landkreis Nürnberger Land

 Orte:
 Rumpelbach (Flossenbürg), Ortsteil der Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Am Rumpelbach (Vorra), Forsthaus im Ortsteil Artelshofen der Gemeinde Vorra, Landkreis Nürnberger Land